Махер (, ) — фамилия и имя.

Персоналии

Имя 
 Махер Арар (род. 1970) — канадский инженер, известный в связи с его изгнанием из Канады и тюремным заключением в Сирии.

Фамилия 
 Махер, Адам (род. 1993) — нидерландский футболист марокканского происхождения, полузащитник ПСВ и сборной Нидерландов;
 Махер, Ахмед (1935—2010) — египетский дипломат, министр иностранных дел Египта (2001—2004);
 Махер, Винсент (род. 1929) — ирландский шахматист;
 Махер, Джордж Вашингтон (1864—1926) — американский архитектор;
 ;
 Махер, Хелена (род. 1937) — польская саночница.

См. также 
 Мохер (анго́ра, ) — пряжа из шерсти ангорской козы.
 Утёсы Мохер